Det var en gång är 

 Det var en gång – en vanlig inledningsfras i folksagor
 Det var en gång – en opera i prolog och tre akter med musik av Alexander von Zemlinsky, se Es war einmal
 Det var en gång (brittisk TV-serie) – en brittisk TV-serie från 2008
 Det var en gång (film) – en dansk film från 1922 i regi av Carl Theodor Dreyer
 Det var en gång (fransk TV-serie) – en fransk TV-serie från 1978-1997
 Det var en gång (serietidning) – en svensk serietidning från 1966. 
 Ett gammalt fult och elakt troll det var en gång – inledningsorden till den svenska barnvisan "Det var en gång"